De Utrechtse gemeente Veenendaal kent 108 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Zie ook
Lijst van rijksmonumenten in Veenendaal

Veenendaal
Bouwwerk in Veenendaal
Monument in Veenendaal